Die Superettan 2020 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußball­liga unter diesem Namen und die insgesamt 92. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison sollte ursprünglich am 4. April beginnen und am 7. November 2020 enden. Aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie wurde der Ligastart auf den 16. Juni 2020 verschoben, letzter Spieltag war der 5. Dezember 2020.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen GIF Sundsvall und AFC Eskilstuna teil. Aus der Division 1 kamen die Aufsteiger Akropolis IF und Umeå FC (beide Nordstaffel) sowie aus der Südstaffel Ljungskile SK.

Halmstads BK stieg als Meister zusammen mit Degerfors IF in die Allsvenskan auf. Jönköpings Södra IF scheiterte in der Relegation an Kalmar FF und blieb zweitklassig. Umeå FC und Ljungskile SK stiegen direkt in die Division 1 ab; Trelleborgs FF konnte in der Relegation gegen IF Brommapojkarna die Klasse halten, während Dalkurd FF an Landskrona BoIS scheiterte und zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Allsvenskan zurück in die Drittklassigkeit musste.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation

Allsvenskan 2021 
Der 3. der Superettan 2020 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2020 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2021. Die Spiele fanden am 9. und 13. Dezember 2020 statt. Kalmar setzte sich durch und blieb erstklassig. 

|}

Superettan 2021 
Der 13. und 14. der Superettan 2020 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 2020 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2021. Die Spiele fanden am 9. und 13. Dezember 2020 statt. Während Trelleborgs FF die Klasse halten konnte, verpasste Dalkurd FF zwei Jahre nach dem Erstligaabstieg gegen Landskrona BoIS den Klassenerhalt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Superettan 2020 auf svenskfotboll.se (schwedisch)
 Offizielle Website der Superettan (schwedisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020